En música, Stabat Mater puede hacer referencia a las siguientes obras:
Stabat Mater (Vivaldi), de 1712
Stabat Mater (Pergolesi), de 1736
Stabat Mater (Haydn), de 1767
Stabat Mater (Schubert), de 1815
Stabat Mater (Rossini), de 1833
Stabat Mater (Dvorak), de 1876
Stabat Mater (Kodály), de 1900
Stabat Mater (Poulenc), de 1950
Stabat Mater (Woodkid)